Roger Federer a fost campionul en-titre în 2019, când a avut loc ultima dată turneul, dar el s-a retras din tenisul profesionist în septembrie 2022.

Félix Auger-Aliassime a câștigat al treilea său titlu consecutiv în tot atâtea săptămâni, învingându-l în finală pe Holger Rune cu  6–3, 7–5.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
 Main Draw
 Qualifying Draw

2022
ATP Tour 2022